Le tournoi de tennis de Moselle 2011 est un tournoi de tennis du circuit ATP qui s'est déroulé du 19 au 25 septembre à Metz.

Faits marquants 
 Jo-Wilfried Tsonga remporte le tournoi en simple en battant Ivan Ljubičić en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, James Murray et André Sá s'imposent face à Lukáš Dlouhý et Marcelo Melo.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moselle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Moselle 2011
ATP 2011
Tennis en France en 2011
Tennis en septembre 2011